Die Küche lautet der Titel folgender Filme

 Die Küche (1961), britischer Film von James Hill
 Die Küche (1986), Dokumentarfilm des DEFA-Studios für Dokumentarfilme von Jürgen Böttcher